|-
| (47301) 1999 WA6||||28 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47302) 1999 WG6||||28 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47303) 1999 WU7||||29 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47304) 1999 WH8||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (47305) 1999 WL24||||28 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47306) 1999 XB4||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47307) 1999 XR4||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47308) 1999 XP5||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47309) 1999 XV6||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47310) 1999 XG7||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47311) 1999 XN7||||4 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (47312) 1999 XG8||||3 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (47313) 1999 XH11||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47314) 1999 XK11||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47315) 1999 XW11||||6 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47316) 1999 XM12||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47317) 1999 XL13||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47318) 1999 XO13||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47319) 1999 XF14||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47320) 1999 XA15||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47321) 1999 XS19||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47322) 1999 XS21||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47323) 1999 XD22||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47324) 1999 XN22||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47325) 1999 XQ23||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47326) 1999 XP25||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47327) 1999 XZ25||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47328) 1999 XZ27||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47329) 1999 XF30||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47330) 1999 XQ31||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47331) 1999 XB32||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47332) 1999 XC32||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47333) 1999 XU32||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47334) 1999 XX32||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47335) 1999 XB33||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47336) 1999 XT34||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47337) 1999 XB36||||6 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (47338) 1999 XG36||||6 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (47339) 1999 XH38||||3 грудня 1999||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| (47340) 1999 XK39||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47341) 1999 XX41||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47342) 1999 XL43||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47343) 1999 XL45||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47344) 1999 XM45||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47345) 1999 XZ47||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47346) 1999 XJ48||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47347) 1999 XU49||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47348) 1999 XJ50||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47349) 1999 XD52||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47350) 1999 XR52||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47351) 1999 XO57||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47352) 1999 XE58||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47353) 1999 XB59||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47354) 1999 XU59||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47355) 1999 XG64||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47356) 1999 XJ64||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47357) 1999 XK64||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47358) 1999 XX66||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47359) 1999 XJ69||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47360) 1999 XN70||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47361) 1999 XL74||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47362) 1999 XG75||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47363) 1999 XX75||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47364) 1999 XH78||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47365) 1999 XY82||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47366) 1999 XO86||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47367) 1999 XB87||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47368) 1999 XZ87||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47369) 1999 XA88||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47370) 1999 XL88||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47371) 1999 XJ90||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47372) 1999 XW90||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47373) 1999 XT91||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47374) 1999 XX91||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47375) 1999 XT94||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47376) 1999 XW94||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47377) 1999 XY94||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47378) 1999 XN96||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47379) 1999 XB97||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47380) 1999 XC98||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47381) 1999 XQ98||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47382) 1999 XX98||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47383) 1999 XG99||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47384) 1999 XX99||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47385) 1999 XA101||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47386) 1999 XX101||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47387) 1999 XF103||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47388) 1999 XY103||||9 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47389) 1999 XK106||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47390) 1999 XA107||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47391) 1999 XL108||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47392) 1999 XT109||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47393) 1999 XX109||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47394) 1999 XE110||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47395) 1999 XM111||||8 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47396) 1999 XB115||||11 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47397) 1999 XS115||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47398) 1999 XC116||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47399) 1999 XK116||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47400) 1999 XV116||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|}

47300